„Супермен: Думсдей“ () е американски анимационен супергеройски филм от 2007 г., адаптиран от сюжетната линия „Смъртта на Супермен“ (The Death of Superman), който фокусира смъртта и завръщането на супергероя Супермен. Пуснат от Warner Bros. Animation, това е първият филм от DC Universe Animated Original Movies. Въпреки подобния стил на анимацията и участието на Брус Тим, филмът не се развива чрез „Анимационната вселена на ДиСи“, създаден от Тим и Пол Дини. Филмът получи смесени отзиви от критиците, които похвалиха анимацията и повече насилствен тон от предишните адаптации, спечели 10 милиона долара с бюджет на 3.5 милиона долара, което го прави комерсиален успех.

Озвучаващ състав

Продукция 
Въпреки подобните анимационни стилове, филмът използва нови анимирани модели, и е единствено свободно базиран от Анимационната вселена на ДиСи, в който съществуваше от 1992 до 2006 година, с няколко намеци на старите сериали, както и поредицата „Супермен“ на Флайшър, намерен в „Крепостта на уединението“.

Пускане 
Филмът е пуснат на 18 септември 2007 г. Преди DVD изданието, филмът беше първоначално прожектиран на Сан Диего Комик-Кон на 26 юли 2007 г. Филмът е прави своята американска излъчваща премиера по Cartoon Network на 12 юли 2008 г. във монтиран формат.

Саундтрак 

Саундтракът на филма е пуснат на 26 октомври 2007 г. Музиката е композирана от Робърт Дж. Крал. Саундтракът съдържа:

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми за Супермен
Филми, базирани на ДиСи Комикс
Анимационни филми на Уорнър Брос.
Американски анимационни филми
Анимационни филми от 2007 година